Cantó de Sainte-Suzanne (Mayenne), cantó francès del departament del Mayenne, situat al districte de Laval
 Cantó de Sainte-Suzanne (illa de la Reunió), cantó de l'illa de la Reunió
 Sainte-Suzanne (Doubs), municipi francès, situat al departament del Doubs
 Sainte-Suzanne (Mayenne), municipi francès, situat al departament de Mayenne
Senyoria de Sainte Suzanne
 Senta Susana (en francès Sainte-Suzanne), municipi francès al departament d'Arieja
 Sainte-Suzanne (illa de la Reunió), municipi de l'illa de la Reunió
 Prétot-Sainte-Suzanne, municipi francès, situat al departament de Manche
 Sainte-Suzanne-sur-Vire, municipi francès, situat al departament de Manche